El Torneig de Doha 2015 també és conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2015, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 10 de gener del 2015 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015